Список птиц Польши включает в общей сложности 450 видов, среди которых шесть интродуцированых видов, семь видов не наблюдали с 1950 года.

Отряд:



Отряд:





Отряд:



Отряд:



Отряд:





Отряд:







Отряд:







Отряд:



Отряд:







Отряд:







Отряд:





















Отряд:



Отряд:



Отряд:



Отряд:





Отряд:



Отряд:



Отряд:









Отряд:



Отряд:















































Ссылки 

 Lepage, Denis. «Checklist of birds of Poland». Bird Checklists of the World. Avibase.
 Komisja Faunistyczna: List of the national avifauna

Фауна Польши
Польша
Польша
Птицы